Stenhouse ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Stenhouse (* 1944), neuseeländischer Animator
 Gavin Stenhouse (* 1986), britischer Schauspieler
 John Stenhouse (1809–1880), schottischer Chemiker
 Joseph Stenhouse (1887–1941), britischer Schiffskapitän und Polarforscher
 Ricky Stenhouse junior (* 1987), US-amerikanischer Autorennfahrer

Sonstiges:
 Stenhouse Bluff, Landspitze an der Südküste von King-George-Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Stenhouse-Gletscher, Gletscher auf King-George-Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Stenhouse Peak, Berg auf Südgeorgien, Südatlantik